Das Ende vom Liede – film del 1912 diretto da Max Mack
Das Ende vom Liede – mediometraggio del 1915 diretto da Rudolf Biebrach
Das Ende vom Liede – film del 1919 diretto da Willy Grunwald